Букоч може да се односи на:
 Букоч, други назив за орла рибара
 Букоч, други назив за сову утину